Womelsdorf bezeichnet:

 einen Ortsteil von Erndtebrück im Wittgensteiner Land, siehe Womelsdorf (Erndtebrück)
 Womelsdorf (Familienname)
 Womelsdorf (Pennsylvania),  Stadt in den USA
 Womelsdorf (West Virginia)